Die Abkürzung AQH steht für:
 Association de Qualification des Handicapés
 Association Québécoise de Hockey
 Average Quarter-Hour Persons

AQH